Окелло () — фамилия, распространённая у африканских народов луо и атекер в Уганде, Кении и Судане.

 Окелло, Джон (1937—1971) — лидер революции в Занзибаре в 1964 году.
 Окелло, Ноубл (род. 2000) — канадский футболист.
 Окелло, Силвейнус (род. 1963) — кенийский боксёр.
 Окелло, Тито (1914—1996) — президент Уганды в 1985—1986 годах.
 Олара-Окелло, Базилио (1929—1990) — президент Уганды в 1985—1986 годах.

Окелло () или Охелло — фамилия.
 Окелло, Питер (род. 1972) — угандийский боксёр-профессионал.